Sant'Antonino ima više značenja:
 Sant'Antonino (Asti)
 Sant'Antonino (Katanija)
 Sant'Antonino (Kuneo)
 Sant'Antonino (Mesina)
 Sant'Antonino (Trevizo)
 Sant'Antonino (Verčeli)